Иссель ():
 Иссель — коммуна во французском департаменте Од.
 Иссель, Георг Вильгельм (1785—1870) — немецкий художник, искусствовед и придворный советник герцогов Гессен-Дармштадтских.